Foi a quarta edição do torneio continental Copa das Confederações da CAF. O  Sfaxien da Tunísia, foi campeão do torneio.

Equipes classificadas

Rodadas de qualificação

Fase pré-eliminatória

|}

1 Por consenso mútuo.

Primeira pré-eliminatória

|}

1 Tema Youth foi desqualificado.

Segunda pré-eliminatória

|}

1 Benfica foi eliminado por jogador irregular.

Play Off
Nesta rodadas o 8 ganhadores das oitavas, jogavam contra os perdedores da Liga dos Campeões da CAF de 2007, para avançar a fase de grupos.

|}

Fase de Grupos (Semifinais)

Grupo A

|

|}

Grupo B

|

|}

Finais

Agregado

|}

Campeão

Ligações externas 
 
 

 2007
2007 no futebol